Starter steht für:

 ein Bauteil in der Beleuchtungstechnik, siehe Leuchtstofflampe
 ein Bauteil in der Kraftfahrzeugtechnik, siehe Anlasser
 die Altersgruppe der Sieben- bis Achtjährigen bei der Christlichen Pfadfinderschaft Royal Rangers
 das starke Tauende in der Seefahrt, mit dem früher der Bootsmann die Matrosen antrieb (schlug), siehe Starkes Tauende
 eine Person die das Startsignal für einen Wettkampf gibt, siehe Start (Sport)
 ein US-amerikanisches Unternehmen und dessen gleichnamige Kleidermarke, siehe Starter (Unternehmen)
 einen Teilnehmer eines Wettkampfes, siehe Wettkampf
 eine Beginnerausstattung bei Sammelkartenspielen, die mit Boostern erweitert werden kann, siehe Sammelkartenspiel
 eine mikrobiologische Kultur, siehe Starterkultur
 ein Programm für Windows, siehe Starter (Programm)
 eine Verknüpfung (.desktop-Datei) unter Linux, siehe Verknüpfung (Computer)
 im American Football werden die Spieler, die in der Startformation stehen, auch Starter genannt, siehe Startaufstellung (American Football)

Siehe auch:

 Start (Begriffsklärung)